Zongo – città della Repubblica Democratica del Congo
Jonathan Zongo – calciatore burkinabé
Mamadou Zongo – calciatore burkinabé
Tertius Zongo – politico burkinabé